Municipio de Fall River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fall River (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Fall River (condado de Greenwood, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Greenwood.
 Municipio de Fall River (condado de Wilson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wilson.